«Ба́ник» (в переводе — Шахтёр) — чешский футбольный клуб из города Острава. Выступает в Первой лиге.

Прежние названия 
 1922 — СК Слезска Острава ()
 1945 — СК Острава ()
 1948 — Сокол Троице Острава ()
 1951 — Сокол ОКД Острава ()
 1952 — ДСО Баник Острава ()
 1961 — ТЕ Баник Острава ()
 1970 — ТЕ Баник Острава ОКД ()
 1990 — ФК Баник Острава ()
 1994 — ФК Баник Острава Танго ()
 1995 — ФК Баник Острава ()
 2003 — ФК Баник Острава ()
 2005 — ФК Баник Острава ()

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Достижения

Национальные 
Чемпионат Чехословакии/Чемпионат Чехии 
  Чемпион (4): 1975/76, 1979/80, 1980/81 / 2003/2004
  Серебряный призёр (5): 1954/55, 1978/79, 1981/82, 1982/83, 1988/89, 1989/90
  Бронзовый призёр (4): 1962/63 / 1993/94, 2007/08, 2009/10
Кубок Чехословакии/Кубок Чехии
  Обладатель (4): 1973, 1978, 1991 / 2005
  Финалист (4): 1979, 2004, 2006, 2019

Международные 
Кубок Митропы
  Обладатель (1): 1988/89
Суперкубок Митропы
  Обладатель (1): 1989

Участие в европейских турнирах 
 4-кратный участник Лиги Чемпионов. Наивысшее достижение — 1/4 финала в сезоне 1980/81. (проиграл мюнхенской «Баварии»)
 3-кратный участник розыгрыша Кубка обладателей Кубков. Наивысшее достижение — полуфинал в сезоне 1978/79 (уступил западногерманскому клубу «Фортуна» Дюссельдорф)
 9-кратный участник розыгрыша Кубка УЕФА. Наивысшее достижение — 1/4 финала в сезоне 1974/75 . (проиграл «Боруссии» из Мёнхенгладбаха)

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт Первой лиги 
 Сайт Футбольной ассоциации Чехии 

Футбольные клубы Чехии
Спортивные клубы Остравы